Schlacht bei Hüls bezeichnet zwei Schlachten nahe Hüls bei Krefeld:
im Truchsessischen Krieg im Jahre 1583, siehe Schlacht bei Hüls (1583)
im Hessenkrieg im Jahre 1642, siehe Schlacht auf der Kempener Heide